

Persone 
 Jesús Marimón – calciatore colombiano
 Onofre Marimon – pilota automobilistico argentino di Formula 1
 Ramon de Marimon – vescovo cattolico spagnolo

Altro 
 Il tradimento di Elena Marimon – film del 1954 diretto da Henri Calef